Leontópolis, «ciudad de leones», es el nombre dado por los antiguos griegos a varias ciudades: 

del Antiguo Egipto:
 Leontópolis, la capital del nomo XI del Bajo Egipto.
 Leontópolis, ciudad situada en el nomo XIII del Bajo Egipto.
 Templo de Leontópolis, templo judío en la ciudad de Leontópolis.

También puede referir a
 Callinice, Nicephorium, en Siria;
 Bizana, al este de Anatolia, Turquía;
 Isaura Nova, in Isauria, Turquía:
 Zaliches, cerca de Sinop (Turquía).